Berliner Vertrag steht für:

 Allianzvertrag von Berlin (1715)
 Berliner Vertrag (1728), Geheimvertrag zwischen Preußen und Österreich
 Berliner Verträge von 1796, siehe Erster Koalitionskrieg #Ergebnisse
 Berliner Vertrag von 1878, siehe Berliner Kongress
 Berliner Vertrag (1921), Vertrag über Separatfrieden zwischen den USA und dem Deutschen Reich
 Berliner Vertrag (1926), deutsch-sowjetischer Freundschaftsvertrag

Siehe auch:
 Frieden von Berlin (1850), mit dem sich Preußen aus dem Krieg gegen Dänemark zurückzog
 Dreimächtepakt vom 27. September 1940; engl. Tripartite Pact, auch: engl. Berlin Pact; ital. Patto tripartito der drei Achsenmächte Italien, Japan, Deutschland